Ferdinando Coppola (* 10. června 1978, Neapol, Itálie) je bývalý italský fotbalový brankář. Dlouhých 22 sezon byl aktivním hráčem. Byl i členem italského klubu AC Milán, jenže neodchytal za něj ani jeden zápas. Momentálně se věnuje mládeže v klubu Bologna FC 1909.

Přestupy 

 z AC Milán do Atalanta BC za 900 000 Euro

Statistiky

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Profil hráče na Transfermarkt.com 
 Profil hráče na aic.football.it 

Narození v roce 1978
Žijící lidé
Italští fotbalisté
Fotbalisté SSC Neapol
Fotbalisté Bologna FC
Fotbalisté Ascoli Calcio
Fotbalisté Regginy Calcio
Fotbalisté AC Milán
Fotbalisté Piacenza Calcio
Fotbalisté Atalanty Bergamo
Fotbalisté AC Siena
Fotbalisté Torino FC
Fotbalisté Hellas Verona
Muži
Narození v Neapoli
Narození 10. června